Le Motor City Open 2002 est l'édition 2002 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 18 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Nick Taylor l'emporte en finale face à Graham Ryding.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open

Liens externes 

2002
Sport aux États-Unis en septembre 2002
Squash en 2002